Капы́ревщинское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в составе Ярцевского района Смоленской области России. 

Административный центр — деревня Капыревщина.

Главой поселения и Главой администрации является Гращенков Константин Александрович.

Географические данные 
 Расположение: восточная часть Ярцевского района
 Граничит:
 на северо-востоке — с Миропольским сельским поселением
 на востоке — с Сафоновским районом
 на юго-востоке — с Суетовским сельским поселением
 на юго-западе — с Зайцевским сельским поселением
 на западе — с Кротовским сельским поселением
 на северо-западе — с Репинским сельским поселением

 По территории поселения проходит автодорога Ярцево — Холм-Жирковский.
 Крупные реки: Вопь, Ведоса, Вотря.

История 
Образовано Законом Смоленской области от 28 декабря 2004 года. Законом Смоленской области от 25 мая 2017 года, в Капыревщинское сельское поселение с 5 июня 2017 года были включены все населённые пункты четырёх упразднённых сельских поселений: Кротовского, Львовского, Миропольского и Репинского.

Население

Населённые пункты 
В состав поселения входят следующие 48 населённых пунктов:

Упразднённые населённые пункты
Сеченки
Ново-Сочнево
Морохово
Демяшонки

Экономика 
Сельхозпредприятия, пищевая промышленность, лесо и льнопереработка.

Ссылки 
 Сведения на сайте областной администрации

Примечания 

Муниципальные образования Ярцевского района
Сельские поселения Ярцевского района
Сельские поселения Смоленской области